Открытый чемпионат Мальорки по теннису 2016 () — 1-й розыгрыш профессионального женского теннисного турнира. Игрался на открытых травяных кортах.

В 2016 году соревнование относилось к международной категории турниров, проводящейся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Санта-Понсе, Испания с 13 по 19 июня 2016 года. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире  и единственной представительницей стала Гарбинье Мугуруса (№ 2 в мире на тот момент). Испанская теннисистка проиграла в первом же раунде Кирстен Флипкенс. В отсутствии главной фаворитки титул достался Каролин Гарсии (№ 38 в мире на тот момент). Француженка, имевшая шестой номер посева, переиграла в финале Анастасию Севастову из Латвии.

В парном разряде титул достался четвёртым номерам посева Габриэле Дабровски и Марии Хосе Мартинес Санчес. В финале они обыграли немецкий дуэт Лауру Зигемунд и Анну-Лену Фридзам.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Каролин Гарсия обыграла  Анастасию Севастову со счётом 6-3, 6-4.
 Гарсия выиграла 2-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Севастова сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Э. Бушар
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Д. Ковинич
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= А. Севастова
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Ш. Фёгеле
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= А. ван Эйтванк
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=
| RD1-team06= М. Дуке
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= С. Лисицки
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= К. Младенович
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= Ю. Путинцева
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= С. Кырстя
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Д. Гантухова
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Я. Шведова
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Ф. Скьявоне
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=1
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Э. Мертенс
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15=
| RD1-team15= А. Конюх
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Е. Янкович
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= Э. Бушар
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= А. Севастова
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= М. Дуке
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=
| RD2-team04= С. Лисицки
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=4

| RD2-seed05=Q
| RD2-team05= С. Кырстя
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Д. Гантухова
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Э. Мертенс
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Е. Янкович
| RD2-score08-1=0
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=
| RD3-team01= А. Севастова
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=
| RD3-team02= М. Дуке
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= С. Кырстя
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Е. Янкович
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= А. Севастова
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= Е. Янкович
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3=2
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Габриэла Дабровски /  Мария Хосе Мартинес Санчес''' обыграли  Лауре Зигемунд /  Анну-Лену Фридзам со счётом 6-4, 6-2.
 Дабровски выиграла 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мартинес выиграла 1-й парный титул в сезоне и 17-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Мальорки

 WTA Тур 2016

 Международная серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Испания
Теннис
Июнь 2016 года
2016